En architecture, une parclose, du vieux français parclouse « enclos »  est un panneau de boiserie étroit utilisé notamment comme élément de séparation dans la partie de  l’enceinte d’une stalle d’église renfermant le siège.

En menuiserie, c’est une petite baguette en bois ou un profilé métallique ou en PVC servant à maintenir le vitrage dans les feuillures d'un châssis. Une parclose métallique peut avoir plusieurs finitions : laquée, anodisée, brute. Les parcloses métalliques ou en PVC s'assemblent généralement par emboîtage élastique sur un profil dormant ou ouvrant. Les parcloses en bois sont clouées ou vissées.

Voir aussi

Articles connexes 
 Fenêtre
Ouvrant
Couverture (construction)